Rakita – rzeka w Macedonii Północnej
 Rakita – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Rakita – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Rakita – wieś w Czarnogórze, w gminie Bijelo Polje
 Rakita – wieś w Serbii, w okręgu pirockim